Die Diamond Nine / Dynamic Austria Open 2013 waren das 124. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 23. bis 25. Mai 2013 in St. Johann im Pongau in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Niederländer Niels Feijen, der sich im Finale mit 9:4 gegen den Griechen Alexander Kazakis durchsetzen konnte.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Austria Open 2013 auf der Website der Euro-Tour
 Austria Open 2013 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

124
Poolbillardveranstaltung 2013
Billardturnier in St. Johann im Pongau